Кленовец — название населённых пунктов:

Россия 
 Кленовец — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Кленовец — деревня в Холмском районе Новгородской области.

Украина 
 Кленовец — село в Мукачевском районе Закарпатской области.